Ильдар Хайдарович Алиев (17 февраля 1972 — 11 марта 2021) — советский и российский футболист, полузащитник, затем — игрок в мини-футбол, пляжный футбол, тренер.

Биография 
Воспитанник СДЮШОР «Динамо» Москва. В первенствах СССР и России играл в низших лигах за команды «Звезда»/ТРАСКО Москва (1990—1993), «Космос» Долгопрудный (1994), «Лада» Димитровград (1994), «Монолит» Москва (1995), «Уралмаш» Екатеринбург (1997). Также выступал за команды «Ньиредьхаза» Венгрия (1994/95) и «Тяньцзинь Самсунг» Китай (1996).

Играл за московские мини-футбольный клубы «Новорусь» (1994—1995), «Интеко» (1999—2000), «Мегаполис» (2002—2003).

С 2009 года — игрок и тренер в московских клубах пляжного футбола «Балтика-Миллениум» (2009), «Спартак» (2012), «Строгино» (2012—2015, с 2017).

Участник чемпионата мира по пляжному футболу 2007.

С 2016 года принимал участие в тренировочном процессе сборной ПАО «Транснефть» по футболу.

Скончался 11 марта 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.beachsoccer.ru/players/player2865/

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК ФШМ
Игроки ФК «Сатурн-2»
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Ньиредьхаза»
Игроки ФК «Монолит»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»
Игроки ФК «Урал»
Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «Спартак-Новорусь»
Игроки МФК «Динамо» Москва
Игроки МФК «Мегаполис»
Игроки в пляжный футбол России
Игроки ПФК «Балтика-Миллениум»
Игроки ПФК «Спартак» Москва
Игроки ПФК «Строгино»
Игроки сборной России по пляжному футболу
Спортсмены нескольких видов спорта
Футбольные тренеры России